FP (motorfiets) (Frohner és Pásztélyi), historisch Hongaars motorfietsmerk.
FP (programmeertaal), (Function Programming), "function-level"-programmeertaal ontworpen door John Backus.
F:P (Belgische band), Front:Paradox, alternatieve-rockband uit België